Табари́ (), ат-Табари () — нисба, указывающая на то, что её обладатель родом из Табаристана.

 Ибн Джарир ат-Табари (839—923) — исламский историк и богослов времён халифата, автор «Истории пророков и царей».
 Умар ат-Табари (762—815) — арабский астроном и астролог, философ, лингвист, переводчик с персидского.
 Сахль ат-Табари (786—845) — врач, астролог, астроном, математик и талмудист.
 Али ибн Сахль ат-Табари (838—870) — врач, создатель первой энциклопедии по медицине, психолог, пионер педиатрии.
  (X век) — средневековый персидский врач, автор 10-томного медицинского сборника.
  (1917—1989) — иранский интеллектуал, один из основателей и теоретиков Народной партии Ирана.
  (ум. 1058) — правовед шафиитского мазхаба.

См. также 
 Ат-Табарани